NDRC ist die Abkürzung folgender Institutionen: 

National Development and Reform Commission, die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform der Volksrepublik China
National Defense Research Committee, US-amerikanische Institution, gegründet 1940
National Digital Research Centre, eine Forschungsorganisation in Dublin, Ireland (seit 2006)

NDRC